Gornja Trepča est un toponyme qui peut désigner :
 Gornja Trepča, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić ;
 Gornja Trepča, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.